Vicki Richter é uma atriz pornográfica Transsexual.

Prêmios e indicações
 2005: AVN Award for Transsexual Performer of the Year
 2006: AVN Award nomination for Transsexual Performer of the Year
 2009: AVN Award nomination for Transsexual Performer of the Year
 2009: The Tranny Awards Winner for Best Transsexual Performer

Ligações externas 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos